Łysiec – wieś w Polsce położona w województwie śląskim
 Łysiec – szczyt w Górach Bialskich w Sudetach Wschodnich
 Łysiec – dawna gmina
 Łysiec – miejscowość w obwodzie iwanofrankiwskim Ukrainy
 Łysiec – wieś w obwodzie chmielnickim Ukrainy

Zobacz też
 Łysa Góra – (zwana też Święty Krzyż lub Łysiec) – szczyt w Górach Świętokrzyskich,